Кубок Ізраїлю з футболу 2017–2018 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ізраїлі. Титул вчетверте здобув Хапоель (Хайфа).

Регламент 
Кубкова стадія складається з двох раундів: регіонального та національного, саме в національному раунді з 1/16 фіналу стратують клуби Прем'єр-ліги.

1/16 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 січня 2018

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 січня 2018

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|6 січня 2018

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 січня 2018

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|16 січня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|23 січня 2018

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 січня 2018

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|6/28 лютого 2018

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|6 лютого/1 березня 2018

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|7/27 лютого 2018

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|7/28 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|1 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ізраїлю на soccerway 

2017–2018
Ізраїль
Ізраїль
2017 в Ізраїлі
2018 в Ізраїлі